Датон има више значења:
 Датон (Алабама)
 Датон (Монтана)